Друг Просвещения — российский журнал литературы, наук и художеств, издавался ежемесячно в Москве в 1804—1806 годах. Издателями его и главными сотрудниками, были граф Григорий Салтыков, граф Дмитрий Хвостов, Павел Голенищев-Кутузов, князь Дмитрий Горчаков и в конце Николай Сандунов. Отдел критики в журнале отсутствовал, так как она «губит дарования и пользы не приносит».

В ЭСБЕ журналу даётся следующая характеристика: «Это был аристократический журнал, умеренный и аккуратный, орган замкнутого кружка; несмотря на обилие данного им материала, он не пользовался влиянием и почти не оставил следа в литературе».

Примечания

Литература 
 Альтшуллер М. Г. Неизвестный эпизод журнальной полемики начала XIX века («Друг просвещения» и «Московский зритель») // XVIII век. — 1975. — Т. 10. — С. 98-106.
 Демина Л. И., Мохначева М. П. А. И. Мусин-Пушкин и круг журнала «Друг Просвещения» // Мусины-Пушкины в истории России : к 250-летию со дня рождения А. И. Мусина-Пушкина / председатель редакционного совета: С. О. Шмидт. — Рыбинск : Рыбинское подворье, 1998. — С. 119—126.

Журналы Российской империи
Журналы на русском языке
Печатные издания, возникшие в 1804 году
Исчезли в 1806 году